

Аттіка — місто, штат Індіана
 Аттіка — місто, штат Канзас
 Аттіка — місто, штат Нью-Йорк
 Аттіка — селище, штат Нью-Йорк
 Аттіка — селище, штат Огайо
 Аттіка — переписна місцевість, штат Мічиган

Див. також 
 Аттика